Bell Town ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bell Town (Kansas), im Bourbon County (nicht mehr existent)
 Bell Town (South Carolina), im Lancaster County
 Bell Town (Tennessee), im Cheatham County

Siehe auch:
 Belltown